Westkreuz steht für:

 Westkreuz Frankfurt, Autobahnkreuz in Frankfurt am Main
 Bahnhof Berlin Westkreuz, S-Bahnhof in Charlottenburg
 Haltepunkt München Westkreuz, S-Bahn-Haltepunkt in München
 Westkreuz-Verlag, 1912 gegründete Verlagsdruckerei mit Sitz in Berlin